SH est un sigle, qui signifie :
 SuperH, un microprocesseur ;
 Showalter Index, l’Indice de stabilité de Showalter en météorologie ;
 Shunting, un mode de circulation de la norme de signalisation ferroviaire européenne ETCS ;
 , routes d'État de l'Inde.

SH est un code, qui signifie :
 Schaffhouse, un canton de Suisse, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) (voir ISO 3166-2:CH) ;
 Sainte-Hélène, selon la liste des domaines Internet de premier niveau (domaine de premier niveau) : .sh ;
 Serbo-croate selon la norme ISO 639-1.
 Système harmonisé, catalogue des douanes classant les produits par code SH

Sh est un mot qui désigne :
 Sh, digramme de l'alphabet latin.

Sh est une abréviation, qui signifie :
 En informatique, Bourne shell, nommé d'après son auteur Stephen Bourne, est le shell originel d'Unix ;
 En mathématiques, sinus hyperbolique tel que sh x = (exp(x) - exp(-x))/2 ;
 En théorie de l'information, le Shannon, unité officielle de l'entropie.

Abréviation
Code
Code de canton suisse